Pride může znamenat:

 Pride (In the Name of Love) – píseň skupiny U2
 Pride (film, 2014) – britský hraný film